Mistreat — финская ультраправая группа, исполняющая музыку в стиле рок против коммунизма.

В текстах группы отражена тема советско-финских войн и почтения к финским ветеранам («Veteran»), а также русофобии («Uraalihin iivana»), неонацизма и расизма («H.A.T.E.», «Ei armoa»). Тексты некоторых песен отсылают к тематике Нацистской Германии и нацистской Германии («Fourth Reich», «Joulu Auschwitzissa»). Группа также выступает в своих песнях против применения психоактивных веществ («Fuck the drugs», «Junkie»), мультикультурализма, коммунизма («It´s not over») и гомосексуализма («I hate faggots»).

Наиболее известные песни Mistreat — «Finland skinheads», «We’re ready», «Hang the scum», «Skinhead girl», «To die for!» и «On its knees». Также группа исполняла старые финские патриотические песни времён Гражданской и Второй мировой войн — «Kymenlaakson laulu», «Njet, Molotoff», «Sillanpään marssilaulu», «Marskin miehiä», «Röhöranta», «Oi Molotohvi», песню Ирвина Гудмена «Mutakuono ja lakupelle», а также песни, написанные Джеймсом Эрлом Реем и гимн спортивного общества ХИФК «Stadin numero 1».

Состав

Текущий состав 
 Муке — гитара, вокал
 Пете — бас-гитара
 Миика — гитара
 Атте — ударные

Бывшие участники 
 Йонне — ударные
 Пауль — ударные
 Йосе — ударные, гитара
 Арска — гитара
 Кайтсу — бас-гитара
 Яке — бас-гитара
 Суйкканен — гитара
 Speedy — гитара

Дискография 
 1990 — Mistreat-EP
 1995 — Faith and fury
 1997 — The Flame From The North
 1997 — Waffenbrüder (совместный альбом с немецкой группой Kraftschlag)
 2000 — Battle Cry
 2001 — Ultimate Mistreat (сборник)
 2001 — Beer bottles & Hockey sticks (совместный альбом с американской группой Bound for Glory)
 2002 — Best of… (виниловый сборник)
 2003 — Unfinished Business (сборник)
 2005 — Never forgive — never forget

Ссылки 
 Список песен группы в Финском архиве музыкальных записей

Неонацистские музыкальные группы
Рок-группы Финляндии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1988 году
Ультраправые в Финляндии